Наринян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наринян, Николай Артёмович (1905—1971) — начальник головного ремонтного восстановительного поезда № 3 Ленинградского фронта, Герой Социалистического Труда.
 Наринян, Римма Анатольевна (1936—2014) — советский художник-постановщик.